«Solayoh» — песня в исполнении белорусской певицы Алёны Ланской, с которой она представила Белоруссию на конкурсе песни «Евровидение 2013». Авторами песни являются Марк Паелинк и Мартин Кинг.

Список треков сингла

Интересное 
 В музыкальном клипе на песню «Solayoh» принял участие победитель конкурса песни Евровидение 2009, белорус по происхождению — Александр Рыбак.

См. также 
 Белоруссия на конкурсе песни Евровидение 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль Алёны Ланской на официальном сайте Евровидения
 
 Информация о певице и песне

Песни Белоруссии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»